Zanaschka ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Zanaschka (1870–1936), österreichischer Politiker
 Andreas Zanaschka, österreichischer Medailleur